Amerikanska mästerskapet i bandy 2007/2008 vanns av Minnesota Blades.

Gruppspel

Senast uppdaterad: 9 oktober 2013 kl 02:00 (CEST)
Källa: 

Bandy i USA
Bandysäsongen 2007/2008
2007 i USA
2008 i USA